Patrick Joseph Kennedy (1858–1929) – amerykański polityk
 Patrick Kennedy – amerykański montażysta filmowy
 Patrick J. Kennedy (ur. 1967) – amerykański polityk
 Patrick Kennedy (ur. 1977) – brytyjski aktor